Celebrity Big Brother (Big Brother VIP) est une émission de téléréalité britannique exportée dans le monde entier. En France, l'émission n’a jamais connue d’adaptation. Une émission dérivée a cependant existé avec La Ferme Célébrités.

Principe 

Dans chaque version, qui dure environ plusieurs semaines, un groupe de célébrités doivent vivre ensemble dans une maison, isolée de l'extérieur mais filmée continuellement par des caméras de télévision. Les candidats sont en compétition pour gagner la première place, mais chaque semaine, certains d'entre eux sont soumis au vote du public, entraînant le départ de l'un d'entre eux de la maison pour celui ayant récolté le moins de votes. Dans certains cas, deux candidats peuvent être expulsés simultanément ou, rarement, aucun candidat ne part pour la semaine. À la fin du jeu, le dernier candidat restant est déclaré vainqueur de l'émission.

Les candidats doivent aussi faire n'importe quels travaux domestiques. Les tâches sont conçues pour examiner leurs capacités et esprit de communauté dans le travail en équipe, et dans quelques pays, le budget des achats dépend souvent du résultat de l'ensemble de toutes les tâches.

Isolement des candidats 

Les candidats sont, pour la plupart, isolés dans la maison. Ils n'ont droit à aucun accès à la télévision, à la radio ou à Internet et ils n'ont droit à aucune forme de communication avec le monde extérieur (autres médias compris). Dans quelques émissions, même les livres et l'écriture ne sont pas autorisés, excepté les livres religieux tels que la Bible, la Torah, ou le Coran. 

Cependant, les candidats ne sont pas complètement isolés. Ils ont des interactions programmées régulières avec le présentateur de l'émission (la plupart du temps, lors des soirées où un candidat est éliminé), et chaque jour, le producteur du programme, via la voix de Big Brother, informe les candidats de divers sujets et parfois les tâches ou les commande de faire certaines actions. Dans quelques versions de l'émission, on permet à tout moment des dialogues privés avec un psychologue, souvent à l'aide d'un téléphone, dans le confessionnal. 

Légende :

Au Royaume-Uni (2001-18) 

 Meilleur audience.  
 Moins bonne audience.

En Afrique du Sud (2002) 
L’unique saison a été diffusée durant 8 jours, du  au .

En Australie (2002, 2021)

Saison 1 (2002)

Saison 2 (2021)
En mars 2021 une deuxième saison est annoncée. Elle s'intitule Big Brother VIP. La diffusion débute le , et se termine le . 

Katie Hopkins (finaliste de la version britannique en 2015) devait participer au programme. Elle a été remplacé par Thomas Markle Jr., le demi frère de Meghan Markle.

Le casting est officialisé par la chaine le .

Omarosa a participé à la saison 1 de The Apprentice en 2004, à la saison 5 de The Surreal Life en 2005, aux saisons 1 et 6 de The Celebrity Apprentice en 2008 et 2013, et à la saison 1 de Celebrity Big Brother US. 
Caitlyn a participé à la saison 1 de I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! US en 2003, à la saison 19 de I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! UK en 2019, et à la saison 5 de The Masked Singer US en 2021.
Danny a été en compétition du  au  jour lors de Big Brother 13 en 2021.

Au Portugal (2002-13) 
En 2013 Fanny Rodriguez participe à Big Brother VIP. En France elle a participé à Secret Story 10.

Au Danemark (2003) 
L'unique saison de Big Brother VIP, a été diffusée du  au , soit 15 jours. 

L'actrice Brigitte Nielsen participera en 2005 à la version anglaise.

En Espagne (2004- )

Grand Hermano VIP 
 

 Meilleur audience.  
 Moins bonne audience.

Secret Story: La casa de los secretos 

Le  débute l'émission Secret Story: La casa de los secretos, version espagnol de l'émission Secret Story diffusée durant 11 saisons en France. Ici les candidats sont des célébrités.

Luca a participé en 2017 à Grande Fratello VIP 2, et termine deuxième. Il a été en compétition du  au  jour. 
Adara a participé en 2016 à  Gran Hermano 17. Elle a été en compétition du  au  jour.

En Bulgarie (2006-18)

En Inde

Hindi (2006- ) 

 Meilleur audience.  
 Moins bonne audience.

Kannada (2013- )

Bangla (2013-2016)

Tamil (2017- )

Telugu (2017- )

Marathi (2018- )

Malayalam (2018)

En Serbie (2007-2013) 
En 2015 Žarko Stojanović et Željko Stojanović  participent à la  saison de . En France ils avaient participé à Secret Story 5.

Saison 5 (2013) 
La saison 5 a été diffusée du  au .

En Argentine (2007) 
L’unique saison de Gran Hermano Famosos a été diffusée durant 81 jours, du  au .

En Croatie (2008) 
L’unique saison a été diffusée durant 14 jours, du  au .

En Israël (2009- )

En Finlande (2013, 2021) 
La saison 1 de Julkkis Big Brother (saison 9 de Big Brother) a été diffusée entre le  et le .

La saison 2 de Big Brother Suomi VIP (saison 13 de Big Brother) a été diffusée entre le  et le .

Saison 1 (2013)

Saison 2 (2021)

En Allemagne (2013- )

En Italie (2016- ) 

 Meilleur audience. 
 Moins bonne audience.

Aux États-Unis (2018-19, 2022) 

 Meilleur audience. 
 Moins bonne audience.

Au Québec (2021- ) 
Au Québec l'émission s'intitule Big Brother Célébrités, sur la chaine Noovo. Elle est animée par Marie-Mai.

Saison 1 (2021) 
L'émission débute le , pour 13 semaines de compétition.

Le premier candidat est annoncé le .

Le  les  et  candidates sont dévoilés, et les autres seront révélés en direct le soir de la première.

Jean Pascal, pourtant annoncé en décembre a décidé finalement de ne pas participer au programme. L'annonce a été fait le soir du lancement.

La maison qui abritera les candidats durant ces semaines de compétition est un immense manoir situé à l’Île Bizard. Il s'agit de la plus grande maison de toutes saisons confondues dans les versions mondiales.

L'émission a été renouvelée pour une saison 2.

Jean-François (Rita) a fini  de la première saison de l'émission Canada's Drag Race.
Kevin a participé en 2019 à Occupation Double: Afrique du Sud et en 2020 à Occupation Double: Chez nous.
Maxime a remporté en 2009 la saison 4 de Star Académie.

Saison 2 (2022) 
La saison 2 débute le . 

Le , le chanteur Jonas Tomalty annonce qu'il ne pourra participer à la deuxième saison de Big Brother Célébrités pour raison familiale. 

La maison qui abritera les candidats durant ces semaines de compétition est un immense manoir construit dans un studio à Anjou.

L'émission a été renouvelée pour une troisième saison

Catherine a remporté en 2018 la saison 12 d'Occupation double en Grèce.
Valérie a remporté en 2013 la saison 1 de La Voix.
Claudia a remporté en 2011 la saison 2 de Mixmania.
Eddy a participé en 2008 à la saison 1 d'En route vers mon premier gala Juste pour rire.

États-Unis (hispanique) (2021-) 
C'est l'adaptation en langue espagnole de la franchise de téléréalité Celebrity Big Brother pour les États-Unis, diffusée par Telemundo et produite par Endemol.

Saison 1 (2021) 
La Casa de los Famosos présente 16 personnalités hispaniques célèbres désireuses d'exposer leur vraie personnalité alors qu'elles vivent ensemble à l'intérieur de la maison et le public pourra voir tout ce qui se passe à l'intérieur en temps réel 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

L'émission débute le  et se termine le .

Christian Estrada (Participant de The Bachelorette 14 et Bachelor in Paradise 6) devait entrer le soir du lancement, mais à du abandonner pour raison personnelles.

Saison 2 (2022) 
La saison 2 débute le .

Albanie (2021- ) 
L'émission s'intitule Big Brother VIP, et est animé par l'animatrice Arbana Osmani. 

La première saison est diffusée à partir du .

Le  Top Channel (la chaine qui diffuse le programme), annonce que l'émission sera prolongée à la suite du succès d'audience. C'est ce qu'a fait à plusieurs reprises la version italienne : Grande Fratello VIP. De ce fait 5 nouvelles célébrités entrent en compétition le  jour.

Notes et références 

Big Brother
Émission de téléréalité mettant en scène des célébrités